Quisalik bezeichnet:
 Quisalik (Insel, bei Akunnaaq), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Quisalik (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland